Barqa ist die arabische Bezeichnung von:
 Barke (Libyen), einer Stadt in Libyen
 Kyrenaika, einer Landschaft in Libyen